Buteo albigula — вид хищных птиц из семейства ястребиных. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Обитают в Андах от Колумбии на севере до Боливии на юге. При этом гнездование зафиксировано только на территории Чили и Аргентины.

Описание 
Длина тела 38-48 см. Размах крыльев 84—102 см. Отметины на боках груди и бедер позволяют отличить данный вид от Buteo brachyurus; хвост заметно длиннее. Буровато-черный цвет распространен сверху и по бокам головы; белый внизу, с каштановыми боками, грудка и живот с коричневыми прожилками, а бедра с рыжими полосами; хвост сверху темно-коричневый, снизу же сероватый, с 8-10 узкими темными полосами. Темная морфа неизвестна (хотя предполагается, что она существует), в отличие от B. brachyurus. Самка подобна самцу, но несколько крупнее (на 2-20 %). Голые части тела: радужная оболочка коричневая (возможно, более светлая у молодых), цевки и ноги желтые. Молодые особи похожи на взрослых, но имеют большие черноватые полосы на груди и боках, полосы на «щеках» и боках груди и коричневые полосы на бедрах. При этом полиморфная молодь Geranoaetus polyosoma крупнее, с более длинными крыльями, более коротким хвостом, без капюшона и имеет более равномерно выраженную нижнюю часть тела, чем у рассматриваемых видов.

Биология 
Информации о рационе мало. Известно, что эти птицы употребляют в пищу насекомых, грызунов и птиц.

Ссылки 
 Bierregaard, R. O. and G. M. Kirwan (2020). White-throated Hawk (Buteo albigula), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whthaw1.01

Настоящие канюки
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1899 году